Ивс () — английская фамилия. Известные носители:

 Ивс, Стив — обладатель мирового рекорда по запуску самой высокой и тяжёлой любительской ракеты.
 Ивс, Уилберфорс (1867-1920) — британский теннисист, бронзовый призёр Летних олимпийских игр 1908 года.
 Ивс, Эрни — государственный и политический деятель Канады.